Tanzania
Ikondo – circoscrizione della regione di Iringa
Ikondo – circoscrizione della regione del Kagera